Il Faraglione ist der Name folgender Inseln bzw. Klippen:
 Il Faraglione (Italien) südlich der Insel Capri im Golf von Neapel
 Il Faraglione (Antarktika) in der Terra Nova Bay vor der Scott-Küste des ostantarktischen Viktorialands